El término Novotroitski  puede referirse a:

Novotroitski, localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novotroitski, localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novotroitski, localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Novotroitski, localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Novotroitski, localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.